Beleg van Middelburg (1290), Wolfert van Borselen verdedigt de stad tegen de graven van Nevers (12 maart-19 mei 1290) 
Beleg van Middelburg (1303), De Vlamingen belegeren de stad 10 dagen en nemen het vervolgens in.
Beleg van Middelburg (1572-1574) tijdens de Tachtigjarige Oorlog; Geuzen op Walcheren belegeren de Spaansgezinde stad